Église Saint-Luc est un nom porté par des édifices chrétiens, du nom de l'évangéliste saint Luc.

Allemagne 
 Église Saint-Luc d'Essen-Werden, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
Église Saint-Luc de Munich, en Bavière.

Bosnie-Herzégovine 
 Église Saint-Luc de Česma, un faubourg de Banja Luka.

France 
Église Saint-Luc de Paris (Ancien nom de l'église Saint-Symphorien de Paris située dans l'île de la Cité - Détruite) ; 
 Église Saint-Luc, à Paris ;
 Église Saint-Luc de La Chapelle-Saint-Luc, dans le département de l'Aube ;
 Église Saint-Luc d'Étrépilly, dans le département de l'Aisne ;
 Église Saint-Luc de Grenoble, dans l'Isère ;
 Église Saint-Luc de Montferrer, dans les Pyrénées-Orientales ;
 Église Saint-Luc de Raon-l'Étape, dans les Vosges.

Italie 
 Église San Luca Evangelista, à Venise.

Royaume-Uni 
 Cathédrale Saint-Luc de Glasgow, cathédrale de l'Église orthodoxe grecque, à Glasgow, en Écosse.

Serbie 
 Église Saint-Luc de Kupinovo, église orthodoxe dans la province de Voïvodine.

Compléments

Voir aussi 
 
 
 Église (édifice)